Чемпионат мира по индор-хоккею 2003 (The 2003 Indoor Hockey World Cup; Кубок мира по индор-хоккею 2003) — 1-й чемпионат мира по индор-хоккею. Проводился с 5 по 9 февраля 2003 года на стадионе «Arena Leipzig» в городе Лейпциг, Германия. Одновременно проводились чемпионат как для мужчин, так и для женщин.

В чемпионате среди мужских сборных чемпионом стала сборная Германии (в 1-й раз в своей истории), победившая в финале сборную Польши со счётом 7:1. Бронзовым призёром стала сборная Франции, победившая в матче за 3-е место сборную Швейцарии со счётом 8:6.

В чемпионате среди женских сборных чемпионом стала сборная Германии (в 1-й раз в своей истории), победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 5:2. Бронзовым призёром стала сборная Франции, победившая в матче за 3-е место сборную Чехии со счётом 3:1.

Мужчины

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Женщины

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата среди мужчин на сайте Международной федерации хоккея на траве (FIH)
 Страница чемпионата среди женщин на сайте Международной федерации хоккея на траве (FIH)
 Официальный сайт чемпионата

2003
2003 год в хоккее на траве
Спорт в Германии в 2003 году
Февраль 2003 года
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Чемпионаты мира в Германии